Adolfshof ist ein deutscher Ortsname:
 Adolfshof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Goszczewo (Srokowo), Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Adolfshof, Kreis Greifenberg, Pommern, seit 1945: Grębocin (Gryfice), Ort im Powiat Gryficki, Woiwodschaft Westpommern, Polen